Artabano I da Pártia reinou sobre o Império Parta entre  e  Foi sucessor de seu sobrinho Fraates II, e, assim como seu predecessor, morreu em batalha contra os togários (thogarii) (ou tocarianos, nome comumente associado aos iuechis, que saíram do Gansu no noroeste da China, através do Rio Ili e da província de Issyk-Kul e depois pelo Dayuan [Fergana] até à Báctria).

Reis da Pártia
Partas do século II a.C.
Monarcas mortos em combate